farmacja – jedna z nauk medycznych; nauka o lekach
 farmacja stosowana – dział farmacji traktujący m.in. o technologii postaci leków
 farmacja weterynaryjna – dział farmacji w służbie zwierzętom
 farmacja wojskowa – dział wojskowej służby zdrowia związany z zaopatrzeniem w leki

Zobacz też 

 Pharmacy